Села:
 Дібрівка — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Дібрівка — Вінницька область, Хмільницький район
 Дібрівка — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Дібрівка — Донецька область, Шахтарський район
 Дібрівка — Житомирська область, Довбиська селищна громада
 Дібрівка — Житомирська область, Ємільчинська селищна громада
 Дібрівка — Житомирська область, Житомирський район
 Дібрівка — Закарпатська область, Тячівський район
 Дібрівка — Київська область, Богуславський район
 Дібрівка — Київська область, Кагарлицький район
 Дібрівка — Київська область, Тетіївський район
 Дібрівка — Кіровоградська область, Бобринецький район
 Дібрівка — Кіровоградська область, Новомиргородський район
 Дібрівка — Одеська область, Подільський район
 Дібрівка — Полтавська область, Миргородський район
 Дібрівка — Рівненська область, Рівненський район
 Дібрівка — Сумська область, Шосткинський район
 Дібрівка — Черкаська область, Звенигородський район
 Дібрівка — Черкаська область, Золотоніський район 
 Дібрівка — Черкаська область, Уманський район
 Дібрівка — Чернівецька область, Чернівецький район
 Дібрівка — Чернігівська область, Менський район

 Дібрівка — колишнє село Володарсько-Волинського району Житомирської області, зняте з обліку в 2004 році
 Дібрівка — назва села Дубравка Жидачівського району Львівської області до 1990 року
 Дібрівка — назва села Дубрівка Жовківського району Львівської області до 1990 року
 Дібрівка — назва села Дубрівка Самбірського району Львівської області до 1989 року
 Дібрівка — назва села Дібровка Ізяславського району Хмельницької області до 2015 року
 Дібрівка — назва села Дубрівка Брусилівського району Житомирської області до 2018 року
 Дібрівка — назва села Дібрівне Лохвицького району Полтавської області до 1995 року

Селища:
 Дібрівка — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Дібрівка — Полтавська область, Миргородський район
 Дібрівка — Черкаська область, Золотоніський район

Див. також 
 Дубрівка
 Дуброва
 Дібрівне